27-й чемпионат СССР по русским шашкам среди женщин прошёл  во Львове в 1983 году по круговой  системе. За победу присуждалось 1 очко, за ничью ½ очка и за поражение 0 очков. При равенстве очков место определялось по лучшему коэффициенту. 

Чемпионкой страны в третий раз стала Галина Дмитриева. Второе место заняла Алевтина Лазаренко. На третьем месте финишировала Алина Тихеева.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки», 1984 №2

Женщины
1983 год в шашках
Спорт на Украине в 1983 году
Спортивные соревнования во Львове
Чемпионаты СССР в 1983 году
Соревнования по шашкам на Украине